Никола Эскич (; 19 декабря 1997, Биелина, Республика Сербская, Босния и Герцеговина) — сербский и боснийский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Аксу».

Клубная карьера 

15 февраля 2017 года подписал контракт с клубом «Напредак». 8 марта 2017 года в матче против клуба «Спартак» Суботица дебютировал в чемпионете Сербии.

6 августа 2021 года перешёл в «Брегалница» Штип.

15 июля 2022 года стал игроком литовского клуба «Ритеряй».

18 февраля 2023 года подписал контракт с клубом «Аксу».

Карьера в сборной 
28 мая 2018 года дебютировал за сборную Боснии и Герцеговины до 21 года в матче со сборной Албании до 21 года (2:0), выйдя на замену на 56-й минуте вместо Николы Дуяковича.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Власеница»
Игроки ФК «Звезда 09»
Игроки ФК «Напредак»
Игроки ФК «Бачка»
Игроки ФК «Брегалница» Штип
Игроки ФК «Ритеряй»